Een verkeersweg:
 N915 (België)
 N915 (Nederland), zie Rijksweg 915

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing